|}

Die Bahnstrecke Datong–Puzhou, auch bekannt als Tongpu-Bahn, ist eine Eisenbahnstrecke in der Provinz Shanxi der Volksrepublik China. Sie wurde in den 1930er-Jahren errichtet und dient sowohl dem Personenverkehr und dem Güterverkehr. 2012 war sie die Bahnstrecke mit dem höchsten Güterverkehrsaufkommen Chinas.

Verlauf und Verkehrsaufkommen 
Die Bahnstrecke beginnt im Norden der Provinz Shanxi in Datong. Shanxi ist die chinesische Provinz mit den größten Vorkommen an Kohle, die in großen Teilen mit der Bahn abtransportiert wird. In Shanxi befinden sich daher 15 der 20 größten Güterbahnhöfe Chinas. Datong verfügt über den zweitgrößten Güterbahnhof Chinas und ist Ausgangspunkt der nach Osten führenden Bahnstrecke Datong-Qinhuangdao. Der Abschnitt von Datong bis zur Hauptstadt von Shanxi, Taiyuan, ist besonders stark von Güterzügen frequentiert. Im Norden von Taiyuan sind zahlreiche Industrieanlagen vorhanden, die über Gleisanschlüsse mit der Bahnstrecke Datong-Puzhou verbunden sind. In Taiyuan werden rund 90 Millionen Tonnen Kohle jährlich verladen, was Taiyuan zum größten Güterverkehrsknoten des Schienenverkehrs in China macht. Der südliche Streckenteil führt von Taiyuan über Jiexiu, Linfen und Yuncheng nach Puzhou, einem Ortsteil von Fenglingdu an der südlichen Grenze von Shanxi. In Puzhou besteht Anschluss an die Bahnstrecke nach Xi’an.

Einzelnachweise

Weblinks 

 OpenStreetMap-Relation Datong–Puzhou Railway

Shanxi
Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Spurweite 1435 mm